Peter Mueller (1951) – giocatore di football canadese canadese
 Peter Mueller (1954) – pattinatore di velocità su ghiaccio statunitense
 Peter Mueller (1980) – ciclista australiano
 Peter Mueller (1988), hockeista su ghiaccio statunitense
 Peter Mueller – scenografo

Pagine correlate
Peter Müller
Peter Møller